Haags Popcentrum
 HPC Heemstede, een zwemvereniging
 Hmar People's Convention
 High-performance computing, een andere naam voor supercomputers
 Handheld PC (H/PC), een elektronisch handapparaat